

Cinema
Wolves – film del 1930 diretto da Albert de Courville
Wolves – film del 2014 diretto da David Hayter

Musica 
 Wolves – gruppo musicale statunitense
 Wolves – album dei My Latest Novel del 2006
 Wolves – album degli Idiot Pilot del 2007
 Wolves – album dei Deadlock del 2007
 Wolves – album dei Story of the Year del 2017
 Wolves – album dei Rise Against del 2017
 Wolves – singolo di Selena Gomez e Marshmello del 2017
 Wolves – singolo degli Shining del 2019

Altro
Wolves – abbreviazione dei Minnesota Timberwolves